Theodor Körner (1873-1957)
 Theodor Körner (burmistrz Torunia) (1810-1891)
 Theodor Körner (poeta) (1791-1813)